PKB est un sigle qui peut signifier :

Chimie 
 pKb ou pKB : indication de la « constante de basicité » Kb d'un équilibre acido-basique (pKb = -log10Kb) ; voir Constante d'équilibre.

Biologie 
 Protéine kinase B, une enzyme aussi nommée Akt.

Politique 
 Partai Kebangkitan Bangsa (Parti du réveil national), un parti politique indonésien.